Die römisch-katholische Kirche  St. Josef in Mykolajiw, einer Hafenstadt in der südlichen Ukraine, ist ein Kulturdenkmal mit der Nummer 48-101-0133.

Geschichte 

Das Gebäude entstand in den Jahren 1891 bis 1895 im Stil der Neugotik nach dem Entwurf des Architekten Dombrovsky.

Die Kirche wurde aus rotem Backstein auf dem Grundriss eines Kreuzes erbaut und misst 45 × 28 Meter. Zwei 49 Meter hohe Türme wurden erbaut. Mit Buntglas verzierte Fenster wurden in Deutschland hergestellt: drei in München und zwei in Freiburg. Die Seitenkapellen und die Apsis wurden mit Fresken von A. Staletskji (ukrainisch: Антонія Стшалецького) geschmückt. Es wurden Statuen von Jesus, Maria und St. Antonius von Padua im Inneren aufgestellt. Alle Figuren wurden in Schpetkowskjis (ukrainisch: Шпетковського) Werkstatt in Warschau hergestellt. In der Kirche wurde eine neue Orgel aus Deutschland installiert.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mykolajiw
Mykolajiw
Erbaut in den 1890er Jahren
Mykolajiw
Mykolajiw
Neugotisches Bauwerk in der Ukraine
Bistum Odessa-Simferopol
Mykolajiw
Mykolajiw
Mykolajiw
Sakralbau in der Oblast Mykolajiw